Čifluk – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Čifluk – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Čifluk – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Visoko
 Čifluk – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šipovo

 Čifluk Razgojnski – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Bunuški Čifluk – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac